Tyburn bezeichnet folgendes:

 Tyburn, ein ehemaliges Dorf in Middlesex, heute Teil der City of Westminster
 Tyburn (Bach), ein unterirdischer verlaufender Zufluss der Themse in London
 Tyburn Film, eine britische Filmproduktionsgesellschaft